Obtékání může znamenat
 prostorové proudění tekutiny (kapaliny nebo plynu) kolem tělesa, vizte článek Odpor prostředí
 trasa vodoteče, která obchází nějaké místo, například ostroh, ostrov, v rámci meandrování atd. 
 obtékání textu kolem obrázku či rámečku (obtékání textem, text wrap, wrap text around objects)